Турската Суперлига () е най-високото стъпало в турския клубен футбол. Въведена е на заседание на Турска футболна федерация през 1959 г.

Победителят, участниците в европейските клубни турнири и изпадащите от турнира се излъчват по класическата шампионатна система – играе се всеки срещу всеки при разменени домакинства. Шампионът, вторият и третият отбор се класират директно в УЕФА Шампионска лига, четвъртият отбор играе квалификация за същия турнир, петият и шестия отбор участват в Лига Европа, заедно с носителя на Купата на Турция. Последните два отбора изпадат във Първа лига, а завършилият на шестнадесетото място тим играе допълнителни две баражни срещи срещу третия от втора дивизия за участия в турския елит.

През сезон 2019/20 в нея се състезават 18 отбора, Турската Суперлига има 6 победителя: Галатасарай (22), Фенербахче (19), Бешикташ (16), Трабзонспор (7), Бурсаспор (1) и Истанбул Башакшехир (1).

Отбори сезон 2019/2020 

 Аланияспор
 Анкарагюджю
 Анталияспор
 Бешикташ
 Галатасарай
 Газишехир
 Генчлербирлиги
 Гьозтепе
 Денизлиспор
 Истанбул Башакшехир
 Кайсериспор
 Касъмпаша
 Коняспор
 Малатияспор
 Сивасспор
 Трабзонспор
 Фенербахче
 Ризеспор

Класирали се в Турската суперлига след края на сезон 2018/19 
 Денизлиспор
 Газишехир
 Генчлербирлиги

Изпаднали в Първа лига след края на сезон 2018/19 
 Акхисар Беледиеспор
 Бурсаспор
 Ерзурумспор

Период на провеждане на сезон 2019/20 
Сезонът започва на 16 август 2019 г. и ще завърши на 17 май 2020 година. Първият мач за сезона е Денизлиспор – Галатасарай (2:0) на 16 август 2019 г. в 22:00 българско време (21:00 турско време).

Отбори сезон 2018/2019 

 Аланияспор
 Анкарагюджю
 ФК Анталияспор
 Акхисар Беледиеспор *
 ФК Бешикташ
 Бурсаспор
 Галатасарай
 Гьозтепе СК
 Ерзурумспор
 Истанбул ББ
 Кайзериспор *
 Касъмпаша СК
 Коняспор
 Малатияспор
 Сивасспор
 Трабзонспор
 Фенербахче
 Ризеспор *

Период на провеждане на сезон 2018/19 и статистическа информация 
Сезонът започва на 10 август 2018 г. и завършва на 26 май 2019 година. Първият мач за сезона е Анкарагюджю – Галатасарай (1:3) на 10 август 2018 г. от 21:15 българско време (20:15 турско време). Последният мач за сезона е ФК Анталияспор – Фенербахче (3:1) на 26 май 2019 г. от 17:15 българско време (16:15 турско време). За първи път се използва системата за видеоповторения – ВАР.

Класирали се в Турската суперлига след края на сезон 2017/18 
 Акхисар Беледиеспор
 Бурсаспор
 Ерзурумспор

Изпаднали в Първа лига след края на сезон 2017/18 
 Денизлиспор
 Газишехир
 Генчлербирлиги

Шампиони 
Следващата таблица показва клубовете, печелили златните, сребърни и бронзови медали в първенството и голмайсторите по сезони от основаването на Турската лига.

Шампиони по клубове 
Следните 6 отбора са печелили най-горната дивизия в турския футбол:

Класиране в ранглистата на УЕФА

Турска суперлига 

Информацията е актуална към 15 януари 2019 г.

Клубно класиране 

Информацията е актуална 15 януари 2019 г.

Голмайстори 

Информацията е актуална към 15 януари 2019 г.

Виж също
 Купа на Турция
 Суперкупа на Турция

Външни препратки 

  Официален сайт на Турската Суперлига
 Официален Уеб Сайт на Турската Суперлига за България 
 Български Фен Сайт на Турската Суперлига
  Официален сайт на футболната асоциация
  Пълна статистика за Турската Суперлига
  Местоположение на отборите, състезаващи се в Турската Суперлига 
  Екипите на отборите в Турската Суперлига през годините
  Онлайн енциклопедия на Турскското първенство по футбол

Турнири по футбол в Турция